Juana de Inglaterra o Juana Plantagenet (Castillo de Angers, Anjou, octubre de 1165 - abadía de Fontevrault, 4 de septiembre de 1199), Reina de Sicilia y luego condesa de Tolosa.

Era la séptima hija de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania. Por tanto, era hermana, entre otros, de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra. Pasó su infancia en las cortes de su madre en Poitiers y Winchester. En 1176, el rey Guillermo II de Sicilia pidió su mano, y Juana partió hacia los dominios de su pretendiente, escoltada por el arzobispo de Canterbury, Ricardo de Dover; el obispo de Norwich y su tío, Hamelin de Warenne, quinto Conde de Surrey. Tras un viaje accidentado, Juana contrajo matrimonio el 13 de febrero de 1177 y fue coronada reina de Sicilia en la catedral de Palermo. Su único hijo, Bohemundo de Hauteville, duque de Apulia, nació en 1181 y murió en la infancia.

Tras la muerte de su marido, Juana fue tomada prisionera por el nuevo rey, Tancredo de Sicilia, hasta que su hermano Ricardo Corazón de León llegó a Italia en 1190, de camino a Tierra Santa en donde participaría en la Tercera Cruzada. El rey inglés demandó su liberación y el retorno de su dote. Al rechazar Tancredo sus demandas, Ricardo tomó como embargo el monasterio y el castillo de La Bagnara, resolviendo pasar el invierno en Italia, donde atacó y rindió la ciudad de Mesina. Ante tales despliegues, Tancredo accedió a negociar el tema de la dote.

En marzo de 1191 Leonor de Aquitania llegó a Mesina con la prometida de Ricardo, Berenguela de Navarra, a quien dejó al cuidado de Juana. Al volver a Inglaterra su madre, Ricardo pospuso su casamiento y puso a su hermana y novia en un barco de su flota. Dos días después, una tempestad hundió varios buques de la misma, dejando a las princesas lejos de su ruta y encalladas en Chipre, mientras Ricardo desembarcaba en Creta a salvo. El auto-nombrado déspota de Chipre, Isaac Comneno, casi capturó a las princesas pero aunque la oportuna llegada del rey inglés lo puso en fuga, aquel se llevó el tesoro del cruzado. Poco después, Ricardo le daba alcance y lo confinaba en un calabozo. Las princesas fueron embarcadas nuevamente rumbo a San Juan de Acre.

Juana era la hermana preferida de Ricardo, lo cual no la eximió de ser una pieza en los juegos políticos de su hermano. En uno de aquellos planes, el nombre de Juana se manejó como posible esposa del hermano de Saladino, Al-Adil, que reinaría sobre Jerusalén. Juana se negó a casarse con un musulmán y Al-Adil con una cristiana, por lo que el proyecto fracasó. El rey Felipe II Augusto de Francia también demostró interés en casarse con Juana, pero aparentemente por sospechas de consanguinidad (el anterior esposo de Leonor de Aquitania había sido el rey francés Luis VII), también esta unión fue desechada.

Juana se casó finalmente en 1196 con Ramón VI de Tolosa, con quien hubo a Raimundo VII de Tolosa. Su nuevo marido la trató con pocos miramientos. En 1199, cuando esperaba un segundo hijo, Juana debió enfrentar una rebelión nobiliaria encabezada por los señores de Saint-Félix-de-Caraman. Huyendo de su probable derrota, buscó entrar en los dominios de su hermano Ricardo para que éste la protegiera, pero lo halló muerto en el sitio del castillo de Chalus. Finalmente encontró refugio seguro en la corte de su madre en Ruan.

Allí pidió enclaustrarse en la Abadía de Fontevrault, un pedido bastante inédito para una mujer casada y embarazada, pero fue aceptada de todos modos. Murió poco después al dar a luz a su hijo (que vivió apenas lo suficiente para ser bautizado con el nombre de Ricardo) y fue velada con los hábitos de monja. Fue enterrada en la misma abadía, donde medio siglo más tarde también fue sepultado cerca suyo, su hijo Raimundo VII de Tolosa.

Árbol genealógico

Referencias

Enlaces externos 

Reinas consortes de Sicilia del siglo XII
Nobles de Inglaterra del siglo XII

Condesas consortes de Tolosa (casa de Tolosa)

Casa de Plantagenet
Personas de Angers
Fallecidas por parto
Condesas de Francia del siglo XII
Inglesas del siglo XII
Familia de Enrique II de Inglaterra